Il singolare del torneo di tennis Shelbourne Irish Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Rohan Bopanna che ha battuto in finale Martin Pedersen 6-4, 6-3.

Teste di serie 

Assente
 Miša Zverev (quarti di finale)
 Nathan Healey (primo turno)
 Alun Jones (quarti di finale)

 Simon Stadler (primo turno)
 Nicolas Tourte (primo turno)
 Jamie Baker (primo turno)
 Gary Lugassy (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Shelbourne Irish Open 2007